Супрутка — река в Смоленской области, приток Днепра;
 Супрутка — река в Московской области, приток Нудоли.